Гавашели:
 Гавашели, Георгий (Гоча) Григорьевич (1947—1997) — советский футболист.
 Гавашели, Тенгиз Давидович (Давыдович) (1914 — до 1957) — советский футболист.